Äolisch (nach Aiolos, dem griechischen Gott des Windes) bezeichnet:

 Synonym für „winderzeugt“, „windbedingt“, z. B. „äolische Energiegewinnung“
 äolisch in „Äolische Inseln“, auch Liparische Inseln, eine Inselgruppe im Tyrrhenischen Meer
 Äolisches Griechisch, ein altgriechischer Sprachdialekt
 äolische Säule, in der griechischen Antike eine bestimmte Art von Säulenkapitellen
 äolischer Modus, ein musikalischer Modus bzw. eine „Kirchentonart“
 äolisches Sediment, vom Wind transportierte Sedimente
 äolischer Transport und äolische Verwitterung, in der Geologie vom Wind verursachte Erscheinungen
 aeolisch, im griechischen Tonsystem die Leiter a-A (auch hypodorische Oktavgattung)

Siehe auch: Aeolos